Оливер Отис Ховард (; 8 ноября 1830 — 26 октября 1909) — кадровый офицер армии США и генерал федеральной армии во время американской гражданской войны. Как командир корпуса он известен двумя крупными поражениями — при Чанселорсвилле и Геттисберге, однако на Западном театре военных действий действовал удачнее, будучи командиром корпуса и командиром армии. После войны служил на Западе, принимал участие в войнах с индейцами. Также известен участием в основании Университета Ховарда.

Ранние годы 
Ховард родился в Лидсе, штат Мэн, в семье Роланда Бэйли Ховарда и Элизы Отис Ховард. Его отец Роланд был фермером и умер, когда сыну было всего 9 лет. Оливер учился в Монмутской Академии (штат Мэн), Норт-Ярмут академии в Ярмуте, школе Кент-Хилл в Ридфилде и окончил Боудоин-колледж в 1850. Затем он поступил(при содействии дяди-конгрессмена) в Вест-Пойнт, который окончил в 1854, четвёртым из класса в 46 кадетов и получил временное звание второго лейтенанта артиллерии. Он служил в арсенале Уотервлит под Нью-Йорком, и был временно командующим арсеналом Кеннебек в Августе (Мэн). В 1855 женился на Элизабет Энн Уайт, от которой имел впоследствии семерых детей. В 1857 был переведен во Флориду в связи с Семинольскими войнами. Именно во Флориде он перешёл в евангелическое христианство и уволился из армии, чтобы стать священником. Впоследствии из-за своей религиозности был прозван «христианским генералом(the Christian general)». 1 июля 1857 года стал первым лейтенантом. В сентябре 1857 вернулся в Вест-Пойнт и стал инструктором по математике. Вскоре началась Гражданская война и Ховард отложил свои планы стать священником, решив оставаться на военной службе.

Гражданская война 
Когда началась война, Ховард был назначен полковником в 3-й Мэнский пехотный полк. В июле 1861 года он был временно назначен командиром бригады, состоящей из четырёх пехотных полков:
 3-й Мэнский пехотный полк майор Генри Степлс
 4-й Мэнский пехотный полк полк. Хайрем Берри
 5-й Мэнский пехотный полк полк. Марк Даннелл
 2-й Вермонтский пехотный полк полк. Генри Уайтинг

Этой бригадой он командовал во время Первого сражения при Булл-Ран. Он участвовал в наступлении на холм Генри, прибыв туда последним из своей дивизии (его бригада считалась резервом) и добился некоторых успехов, но в итоге его полки были отброшены бригадой Джубала Эрли.

3 сентября 1861 он был повышен до бригадного генерала и получил бригаду в постоянное командование. В этой должности он принял участие в Кампании на Полуострове.

1 июня 1862 года Ховард участвовал в сражении при Севен-Пайнс и был дважды ранен в правую руку, что привело к ампутации. В 1893 году за героизм в том бою Ховард получил Медаль Почёта. Генерал Филип Карни, потерявший левую руку, любил шутить, что теперь они с Ховардом могут покупать одну пару перчаток на двоих.

Ховард быстро оправился от ранения и успел принять участие в сражении на Энтитеме. В этом сражении его бригада состояла из четырех пенсильванских полков:

 69-й Пенсильванский пехотный полк; полковник Джошуа Оуэн
 71-й Пенсильванский пехотный полк; полковник Исаак Уистар
 72-й Пенсильванский пехотный полк; полковник Девитт Бакстер
 106-й Пенсильванский пехотный полк; полковник Тернер Морхед

Эта бригада воевала в составе дивизии генерала Седжвика, сражалась на знаменитом кукурузном поле и побежала первой под ударом бригад Мак-Лоуза, что привело к отступлению всей дивизии Седжвика. Седжвик был трижды ранен в том бою и Ховард временно принял командование дивизией.

После сражения Ховард был повышен до командира дивизии и в этом звании принял участие в сражении при Фредериксберге. Его дивизия входила в состав 2-го корпуса (генерала Коуча) гранд-дивизии Самнера. Здесь Ховарду не повезло, ему пришлось участвовать в печально известных атаках на высоты Мари. Его дивизия стояла в третьей линии и пошла в наступление последней, она не проявила героизма и сразу же отступила назад, отчего и пострадала существенно меньше первых двух дивизий, которые потеряли более трети своего состава.

В ноябре 1862 года его повысили до генерал-майора, а в апреле 1863 был назначен командиром XI-го корпуса вместо Франца Зигеля. Это назначение было неудачным шагом: корпус состоял в основном из немцев-иммигрантов, которые плохо знали английский язык, признавали за командира только Зигеля и крайне неохотно подчинялись Ховарду. Полковник Уэйнрайт писал: «Он был христианин и способный человек, но были сомнения, что ему хватит жесткости командовать немцами, которые привыкли, чтобы ими правили железной рукой.»

В сражении при Чанселорсвилле Ховард испытал первое из своих знаменитых поражений. 2 мая 1863 года его корпус находился на крайнем правом фланге федеральной линии. Главнокомандующий генерал Хукер предупреждал Ховарда, что его фланг «висит в воздухе» и требует усиления, и что есть вероятность нападения противника с этой стороны. Ховард не воспринял всерьез эти предупреждения, перебросил на фланг пару орудий, но не более того. В результате фланговая атака Джексона оказалась для его корпуса полной неожиданностью: дивизия Девенса побежала почти сразу, дивизия Шурца оказала некоторое сопротивление, но тоже была сметена атакующими и весь корпус превратился в неуправляемую толпу.

Разгром серьёзно отразился на боеспособности корпуса, что привело к ещё одному поражению — в битве при Геттисберге. Корпус прибыл на поле боя в полдень 1 июля 1863 года. Его позиции к северу от Геттисберга оказались неудачными, в итоге корпус не выдержал атаки корпуса Ричарда Юэлла и обратился в бегство по улицам Геттисберга. Многие солдаты и офицеры попали в плен. Предположительно, именно отступление Ховарда инициировало крах всей линии федеральной армии и её бегство на Кладбищенский холм. Сам Ховард впоследствии утверждал, что причиной бегства стало отступление 1-го корпуса генерала Даблдея.

На Кладбищенском холме у Ховарда вышла ссора с генералом Хэнкоком: они не могли решить, кто именно командует обороной. Ховард был старшим по званию, а у Хэнкока было письменное распоряжение генерала Мида о принятии командования. Ховард уступил. В дальнейшем его корпус оставался на позициях на Кладбищенском холме, выдержал атаки Джубала Эрли 2 июля и даже немного поучаствовал в отражении атаки Пикетта 3 июля.

После Геттисберга Ховард вместе с корпусом был переведен на Западный театр военных действий, в Камберлендскую армию. В битве при Чаттануге корпус мощной атакой захватил Миссионерский хребет и отбросил войска генерала Брэкстона Брэгга. Корпус Ховарда принял участие в битве за Атланту: в первом крупном сражении — сражении при Ресаке — открытый фланг его корпуса был атакован бригадами генерала Худа, и спасло корпус только своевременное появление на поле боя корпуса генерала Хукера. В июле 1864 года умер генерал-майор Джеймс Макферсон и Ховард принял командование Теннессийской армией. Он возглавлял правое крыло армии Шермана во время знаменитого «марша к морю» через Джорджию и Каролину.

Послевоенная деятельность 

С мая 1865 по июль 1874 Ховард служил в управлении по делам беженцев («Бюро Фридмана»). В 1874 назначен управляющим департамента Колумбии, уехал в Форт-Ванкувер, где участвовал в Индейских войнах, в основном против племени не-персе.

Работы 
Ховард стал автором множества книг, в их числе: Donald’s School Days (1878), Nez Perce Joseph (1881), General Taylor (1892), Isabella of Castile (1894), Autobiography (1907), и My Life and Experiences among Our Hostile Indians (1907).

Медаль почета 
Награждён 29 марта 1893 года за отвагу при Файр-Оакс 1-го июня 1862 года. Основание: «Повел в атаку 61-й нью-йоркский пехотный полк, в результате чего получил два тяжелых ранения в руку, повлекших её ампутацию.»

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1854
 биография генерала Ховарда

Выпускники Военной академии США
Суперинтенданты Военной академии США
Генералы армии Союза
Участники Индейских войн
Война не-персе
Выпускники Академии Северного Ярмута
Выпускники Боудин-колледжа